Saint-Alexandre kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Alexandre, Gard, departementet Gard i regionen Occitanien,

Kanada 

 Saint-Alexandre (kommun), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar